Дорога из жёлтого кирпича:

 Дорога, вымощенная жёлтым кирпичом — один из элементов ландшафта сказочной страны Оз.
  — фильм ужасов 2010 года.
 Дорога из жёлтого кирпича — российский телесериал.

См. также 
 Yellow Brick Road
 Goodbye Yellow Brick Road
 Goodbye Yellow Brick Road (песня)